Lukas Graham – gruppo musicale danese 
 Lukas Graham – album dei Lukas Graham del 2012
 Lukas Graham – album dei Lukas Graham del 2015